Raleigh ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti.
 sir Walter Raleigh (1552—1618), angleški pesnik.
 sir Walter Alexander Raleigh (1861—1922), škotski učenjak, pesnik in pisatelj.

Kraji 
ZDA

 Raleigh, Illinois, mesto v Illinoisu.
 Raleigh, Mississippi, mesto v Mississippiju.
 Raleigh, Severna Dakota, mesto v Severni Dakoti.
 Raleigh, Severna Karolina, mesto v Severni Karolini.

Drugo 
 USS Raleigh, ime več plovil Vojne mornarice ZDA

Glej tudi 
 Rayleigh